Enrique XXIV, príncipe de Reuss-Greiz (; 20 de marzo de 1878 - 13 de octubre de 1927) fue el último príncipe reinante de Reuss-Greiz desde 1902 hasta 1918. Se convirtió en jefe de la casa de Reus-Greiz que quedó extinta a su muerte en 1927.

Primeros años 
Enrique XXIV nació en Greiz, Reuss (línea mayor), siendo el único hijo de Enrique XXII, príncipe de Reuss-Greiz (1846-1902) (hijo a su vez de Enrique XX, príncipe de Reuss-Greiz, y la princesa Carolina de Hesse-Homburg) y su esposa, la princesa Ida de Schaumburg-Lippe (1852-1891), (hija de Adolfo I, príncipe de Schaumburg-Lippe, y la princesa Herminia de Waldeck-Pyrmont).

Entre sus cinco hermanas destacó Herminia, la cuál fue la segunda esposa del ex-Káiser Guillermo II de Alemania.

Príncipe de Reuss-Greiz 
A la muerte de su padre el 19 de abril de 1902, Enrique XXIV sucedió como príncipe de Reuss-Greiz.

Por causa de una discapacidad física y mental, debido a un accidente en su infancia, Enrique XXIV estuvo bajo la regencia entre 1902 y 1913 de Enrique XIV de Reuss (línea menor) y, a su muerte, la regencia continuó con Enrique XXVII hasta la abolición de las monarquías alemanas en 1918.

A su muerte en 1927, la casa de Reuss-Greiz quedó extinta; Enrique XXIV murió sin matrimonio y sin descendencia, los títulos pasaron a Enrique XXVII de Reuss (línea menor).

Títulos y estilos 
20 de marzo de 1878 - 19 de abril de 1902: Su Alteza Serenísima príncipe Enrique XXIV de Reuss-Greiz
19 de abril de 1902 - 13 de octubre de 1927: Su Alteza Serenísima El príncipe de Reuss-Greiz

Ancestros

Referencias 
Genealogics - Leo van de Pas - Heinrich XXIV, Fürst Reuss
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: II 331
Gehrlein Thomas, The House of Reuss - Older and Younger line Börde Verlag 2006, ISBN 978-3-9810315-3-9

Príncipes de Reuss
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Nacidos en Greiz